Dunkierka – francuskie miasto
 Dunkierka – film z 1958 roku
 Dunkierka – film z 2017 roku

Zobacz też 
 Dunkirk – ujednoznacznienie dotyczące anglojęzycznej nazwy miasta 
 Dunkerque – ujednoznacznienie dotyczące francuskojęzycznej nazwy miasta